Kellerborn ist ein Gewässername:

 Kellerborn (Heuchelbach), eine der Quellen des Heuchelbachs nahe Dornholzhausen, Stadt Bad Homburg vor der Höhe, Hochtaunuskreis, Hessen

 Kellerborn (Lutter), linker Zufluss der Lutter (zur Frieda) nach der Littermühle, Gemeinde Effelder, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Kellerborn (Weil), rechter Zufluss der Weil nahe Oberreifenberg, Gemeinde Schmitten, Hochtaunuskreis, Hessen